Als Große Kelter sind folgende Bauwerke bekannt:

 Große Kelter (Neckarsulm)
 Große Kelter (Oberderdingen)